Салько — фамилия.

Известные носители:
 Салько, Алексей Маркович (1838—1918) — российский архитектор, работавший в Саратове.
 Салько, Николай Маркович (1842—1912) — российский архитектор, работавший в Полтаве и Петербурге.